El Coll de Som és una collada del terme municipal de Tivenys, a la comarca catalana del Baix Ebre. Està situat a l'extrem nord-oest del terme i del poble de Tivenys, a llevant del turó del Coll de Som. És a la dreta del barranc Fondo.

Enllaços externs 
 Institut Cartogràfic de Catalunya

Som
Som
Geografia de Tivenys